Červený mlýn může být:

název mlýna
 Červený mlýn – Unhošť, okres Kladno
 Červený mlýn (Dolní Bučice) – Dolní Bučice, okres Kutná Hora, kulturní památka 
 Červený mlýn (Ďáblice) – Praha 8, Ďáblice
 Červený mlýn (Křemže) – Křemže, okres Český Krumlov
 Červený mlýn (Zlíchov) – Praha 5, Hlubočepy-Zlíchov

název uměleckého díla
 Červený mlýn (opereta) – Victor August Herbert, 1906
 Červený mlýn (román) – The Mill on the Floss, George Eliot, 1860

jiné
 Teplárenský provoz Červený mlýn – paroplynový zdroj v Brně-Královo Pole